Gmund ist der Name von

 Gmund am Tegernsee, Gemeinde in Bayern
 Gmund (Pfatten), Ortschaft in Südtirol